Стеван «Франья» Дороньский (; 26 сентября 1919, Крчедин, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 14 августа 1981, Белград, СФРЮ) — югославский сербский государственный деятель, председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии (1979—1980).

Биография 
Родился в бедной крестьянской семьи. Закончил начальную школу в Крчидине и среднюю школу в Сремски-Карловци, где в 1936 стал членом Союза коммунистической молодежи Югославии (СКМЮ). Изучал ветеринарию в Белградском университете. Член Коммунистической партии Югославии (КПЮ) с 1939, с 1940 — секретарь ячейки своего факультета.

Активный участник Народно-освободительной войны в Югославии. Один из организаторов восстания в Среме. Был членом райкома КПЮ Стара Пазова. В сентябре 1941 стал политруком Дунайского отряда, в декабре был избран секретарем СКМЮ и членом райкома КПЮ Срема. С 1942 года — главный редактор газеты «Глас омладине». С июля 1943 — организационный секретарь областного комитета СКЮ и член бюро обкома КПЮ Воеводины, а с октября — член Главного народно-освободительного комитета Воеводины и секретарь провинциального комитета Объединенного союза антифашистской молодежи Воеводины (ОСАМВ). На II-м съезде ОСАМВ в мае 1944 года избран членом ЦК ОСАМВ. С августа 1944 года — секретарь обкома СКМЮ.

После освобождения на партийной и государственной работе.
 1945—1948 — организационный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи,
 1949—1951 — организационный секретарь окружного комитета Коммунистической партии Воеводины,
 1951—1966 — политический секретарь окружного комитета Коммунистической партии Воеводины,
 март-декабрь 1953 — председатель Исполнительного веча Автономного края Воеводина,
 1953—1963 — председатель Скупщины автономного края Воеводина,
 1963—1965 — заместитель председателя Исполнительного веча Скупщины СР Сербии (6—17 ноября 1964 года — исполняющий обязанности председателя),)
 1965—1966 — секретарь Белградского горкома СКЮ,
 1966—1968 — секретарь исполнительного комитета Союза коммунистов Сербии,
 с 1974 — член Президиума СФРЮ,

 На II съезде коммунистической партии Сербии (1949) избран членом ЦК Коммунистической партии Сербии.
 На IV (1959) и V (1965) съездах Союза коммунистов Сербии избран членом Исполкома ЦК Коммунистической партии Сербии.
 С 1966 по 1968 — секретарь Исполкома ЦК СК Сербии.
 С VI (1952) по XI съезд СКЮ (1978) избирался членом ЦК СКЮ, на IX съезде избирался членом Исполнительного бюро Президиума СКЮ.
 На X и XI съездах избран членом Президиума ЦК СКЮ.
 23 октября 1979 — 20 октября 1980 — председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии.

Скончался 14 августа 1981 в Белграде. Похоронен на Аллее Народных Героев и выдающихся революционеров городского кладбища в Нови-Саде.

Источники 
 Енциклопедија Југославије (књига трећа). «Југославенски лексикографски завод», Загреб 1984. година.

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Югославские партизаны
Председатели Президиума ЦК СКЮ
Члены Президиума СФРЮ
Коммунисты Сербии
Родившиеся в Воеводине
Похороненные в Нови-Саде